Burg Waldeck ist der Name folgender Burgen in

Deutschland:
 Burg Waldeck (Hunsrück) im Hunsrück bei Dorweiler, Gemeinde Dommershausen, im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz 
 Burg Waldeck (Lorch) im Rheingau bei Lorch im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen 
 Burgruine Waldeck (Oberpfalz) in der Oberpfalz bei  Waldeck, Ortsteil von Kemnath, im Landkreis Tirschenreuth in Bayern 
 Burg Waldeck (Odenwald) im Odenwald bei Vorderheubach, Weiler Schafhof, in Baden-Württemberg 
 Burg Waldeck (Schwarzwald) im Nagoldtal im Schwarzwald bei Calw im Landkreis Calw in Baden-Württemberg 
 Burgstall Waldeck (Dinkelsbühl), abgegangene Burg bei Dinkelsbühl in Mittelfranken
 Schloss Waldeck, ehemalige Residenz der regierenden Grafen von Waldeck, in Waldeck am Edersee in Hessen

Frankreich:
 Burgruine Waldeck (Oberelsass) bei Leymen im Département Haut-Rhin
 Burg Waldeck (Lothringen) bei Éguelshardt im Département Moselle

Österreich:
 Burg Waldeck (Kärnten), abgegangene Burg in Glödnitz in Kärnten
 Burgstall Waldeck (Diersbach), Burgstall bei Diersbach in Oberösterreich

Tschechien:
 Burg Valdek (Burg Waldeck) bei Chaloupky in Mittelböhmen

Siehe auch:
 Burg Altenwaldeck bei Niklasreuth
 Burg Alt-Waldeck (auch Krandelburg oder Randenburg), bei Tegernau, Gemeinde Kleines Wiesental im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Burg Neu-Waldeck bei Tegernau, Gemeinde Kleines Wiesental im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg
 Burg Hohenwaldeck bei Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Burg-Waldeck-Festivals